Linaria može označavati:
 Linaria (Animalia),  rod ptica iz porodice Fringillidae
 Linaria (Plantae), lanilist, lanak, biljni rod iz porodice Plantaginaceae